

Patronymes 
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Alastair Gillespie, homme politique canadien
 Billie Gillespie (1873-1942),  footballeur écossais
 Billy Gillespie (1891-1981), footballeur nord-irlandais
 Bobby Gillespie, rockeur écossais
 Craig Gillespie, (1967- ), est un réalisateur australien 
 Ed Gillespie, ex-président du congrès national républicain
 Dana Gillespie, chanteuse et actrice britannique
 Darlene Gillespie, actrice et chanteuse américaine
 Dizzy Gillespie, jazzman américain
 Keith Gillespie, footballeur irlandais
 James Gillespie, membre du congrès américain
 Jason Gillespie, joueur de cricket australien
 Jim Gillespie, (1960- ), est un scénariste et réalisateur britannique
 Lara Gillespie, coureuse cycliste irlandaise
 Marianna Gillespie, apnéiste française d'origine russe
 Mitch Gillespie, homme politique américain
 Nadia Gillespie, actrice américaine
 Robert B. Gillespie (1917-2000), écrivain américain, auteur de romans policiers
 Ronald Gillespie (1924-2021), chimiste canadien, auteur de la théorie VSEPR
 Ross Gillespie, joueur de hockey sur gazon néo-zélandais
 Stuart Gillespie, joueur de cricket néo-zélandais
 Thomas Gillespie, homme d'Église écossais

Toponymes 
 Gillespie, ville de l'Illinois (États-Unis)
 Gillespie Gap, col de Caroline du Nord (États-Unis)

Article connexe
Charles Gillispie

Homonymie de patronyme
Patronyme écossais